Questa è la lista dei tresviri monetales, i magistrati monetari romani che hanno curato l'emissione delle monete e il funzionamento delle zecche in età repubblicana.

Lista di tresviri monetales a Roma (fine III secolo a.C. - fine I secolo a.C.)

211-188 a.C. (dai primi denarii alla pace di Apamea)

188-146 a.C. (dalla pace di Apamea alla distruzione di Cartagine & Corinto)

145-106 a.C. (fino al primo consolato di Gaio Mario)

106-92 a.C. (dai consolati di Gaio Mario alla guerra sociale)

92-79 a.C. (dalla guerra sociale alla dittatura di Silla)

78-59 a.C. (Pompeo, Crasso ed il primo consolato di Cesare)

58-49 a.C. (Cesare in Gallia)

49-44 a.C. (guerra civile)

44-42 a.C. (dalle idi di marzo a Filippi)

42-31 a.C. (da Filippi ad Azio)

31-1 a.C. (da Azio alla fine del I secolo a.C.)

Note

Bibliografia 
 Ernest Babelon, Description historique et chronologique des monnaies de la république romaine, (1885-6) 2 volumi
 Michael H. Crawford, Roman Republican coinage, Londra: Cambridge University Press, 1974, 2 volumi

 
 
Monetazione romana